2 miejscowości w Polsce:
 Kaszewiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Różan
 Kaszewiec – leśniczówka w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo